Die ICC Trophy 1990 war das Qualifikationsturnier der Nicht-Testnationen für den Cricket World Cup 1992. Das Turnier wurde zwischen dem 4. und 23. Juni 1990 in den Niederlanden ausgetragen. Gewinner war Simbabwe, das sich im Finale gegen Gastgeber Niederlande mit 47 Runs durchsetzen und damit sich für die Weltmeisterschaft qualifizieren konnte.

Teilnehmer 
An dem Turnier haben insgesamt 17 Associate-Member des ICC teilgenommen:

Format 
In der Vorrunde wurden die 17 Mannschaften in vier Gruppen, drei mit vier und eine mit fünf Mannschaften aufgeteilt. Die jeweils Gruppenersten und -zweiten qualifizierten sich für die Zwischenrunde. Die anderen Mannschaften spielten eine Trostrunde. In der Zwischenrunde wurden in zwei Vierergruppen die vier Halbfinalisten ermittelt, die dann im Halbfinale und Finale den Turniersieger und damit Qualifikanten für die Weltmeisterschaft bestimmten.

Turnier

Vorrunde

Gruppe A 
 Tabelle

 Spiele

Gruppe B 
 Tabelle

 Spiele

Gruppe C 
 Tabelle

 Spiele

Da das Spiel zu keinem Ergebnis führte, wurde es am 11. Juni wiederholt.

Gruppe D 
 Tabelle

 Spiele

Zwischenrunde

Gruppe E 
 Tabelle

 Spiele

Gruppe F 
 Tabelle

 Spiele

Halbfinale

Finale

Einzelnachweise 

1990
Cricket 1990
Cricket-Wettbewerb in den Niederlanden